

«Rescue Me» () — песня, записанная американской певицей Мадонной для сборника её лучших хитов The Immaculate Collection. Мадонна написала и спродюсировала трек совместно с Шепом Петтибоном. Первоначально трек не планировался как сингл, однако лейбл решил выпустить его из-за популярности на радио.

Коммерческий релиз песни сопровождался различными ремиксами. «Rescue Me» получил положительные отзывы критиков. Сингл попал в первую десятку чартов Канады, Дании, Ирландии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании и США.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 

Песни Мадонны
Песни, написанные Мадонной
Песни, спродюсированные Мадонной
Синглы Sire Records
Синглы Warner Bros. Records